Gzy (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pułtuski
 Gzy (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Pułtuski